Холодильник — многозначный термин:

 Искусственное охлаждение
 Холодильник — электрическое (как правило) устройство, поддерживающее внутри себя температуру ниже окружающей среды. См. также система чиллер-фанкойл, рефрижератор.
 Холодильник — лабораторный прибор для конденсации паров жидкостей при перегонке или нагревании (кипячении).
 Холодильник — охлаждаемый склад.
 Холодильник — устройство на тепловом двигателе, рассеивающее тепло в окружающую среду.

 Топоним
 Холодильник — небольшая гора, самое высокое место в пределах городской черты Владивостока.